Thomas Stearns Eliot – angielski poeta
Miasta w USA:
 Eliot – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York

Gminy w USA:
 Eliot (ang. Eliot Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Eliot (ang. Eliot Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York